

Musique 
Comme un avion sans aile, titre emblématique du disque Poèmes rock   de CharlÉlie Couture sorti en 1981.

Cinéma 
Comme un avion désigne deux films français :
Comme un avion de Marie-France Pisier, sorti en 2002
Comme un avion de Bruno Podalydès, sorti en 2015

Homonymie de titre